Plusieurs  possèdent une rue de la Marne :

Rue de la Marne à Oran.

Rue de la Marne (Bruxelles, Evere) à Evere ;
 Rue de la Marne (Bruxelles, Schaerbeek) à Schaerbeek.

Rue de la Marne à Châlons-en-Champagne ;
 Rue de la Marne à Champigny-sur-Marne ;
 Rue de la Marne à Langueux ;
 Rue de la Marne à Nantes ;
 Rue de la Marne à Paris ;
 Rue de la Marne à Poitiers ;
 Rue de la Marne à Reims ;
 Rue de la Marne à Taverny.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Rue de Marnes (Ville-d'Avray)

Marne, rue
Marne, rue